Brian Boru (vers 941-1014), roi irlandais au début du .
 Feyse Tadese Boru (née en 1988), athlète éthiopienne.

voir aussi 
 Sanica Boru Elazığspor Kulübü, ou Sanica Boru Elazığspor, un club de football turc.

Homonymie de patronyme